Le temple de Preah Vihear est un temple khmer situé dans la province éponyme.
La province de Preah Vihear est une province du nord du Cambodge.